Ел Закатон има више значења:

 Ел Закатон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Закатон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Закатон (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Закатон (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатон (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Закатон, Клето Торес Паредес (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Закатон, Марсело Лопез Лопез (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Закатон, Салвадор Лопез Домингез (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Закатон, Ла Лимета (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Закатон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Закатон (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Закатон, Ла Махадита (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Закатон (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику